Rien que des mensonges (film, 1933) est un film français réalisé par Karl Anton, sorti en 1933 au cinéma.
 Rien que des mensonges (film, 1991) est un film français réalisé par Paule Muret, sorti en 1991 au cinéma.